Plaats in Indonesië
 Suka Pindah (Lubuk Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Suka Pindah (Peninjauan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Pindah (Rambutan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Pindah (Tanjung Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra